Vložka může být:

 hygienická (menstruační) vložka
 vaginální vložka – pesar
 vložka do polévky – tzv. zavářka, např. játrová zavářka
 kulturní vložka
 vložka do obuvi (stélka)
 vložka (součástka), např.
 hradlová vložka
 vložka (zámek) – součást zámku, např.
 cylindrická vložka
 komínová vložka
 krystalová vložka
 vložka kobylky – součást kytary
 vložka – nejnižší úroveň hierarchické organizace Obchodního rejstříku, označovaná číslem (nadřazený je oddíl)

Externí odkazy